Streifen steht für:
 Streifen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Streifen (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Fahrstreifen der Straße, siehe Straßenquerschnitt#Fahrstreifen
 abgegrenztes Territorium mit länglichem Grundriss, wie Gazastreifen, Aouzou-Streifen, Caprivistreifen

Siehe auch:
 Streife